Кирья́кос Ко́ста Никола́у (, ; род. 5 июля 1946, Каравас, Кипр) — американский химик-органик греческого происхождения, специалист по полному синтезу, в области которого для натуральных продуктов известен исследованиями. 

Доктор философии (1972), профессор в Университете Райса.
Преподавал в , Калифорнийском университете в Сан-Диего и Пенсильванском университете. 

Член Национальной академии наук США (1996), Американского философского общества (2011), а также Леопольдины, иностранный член Лондонского королевского общества (2013) и Афинской академии. Лауреат премии Вольфа (2016).

Биография 
Родился в городе Каравас на Кипре, где вырос и ходил в школу до 18 лет. В 1964 году переехал в Англию. Два года потратил на изучение английского языка и подготовку к поступлению в университет.
Изучал химию в Лондонском университете: в 1969 году получил степень бакалавра наук (B.Sc.) с отличием в Бедфордском колледже, а в 1972 году — степень доктора философии (Ph.D.) в Университетском колледже Лондона.

В 1972 году переехал в США. Постдок в Колумбийском университете (1972—1973) и Гарвардском университете (1973—1976). Затем преподаватель в Пенсильванском университете, где дослужился до именного профессора химии, стал обладателем престижной стипендии Слоуна.

В 1989 году переехал в Сан-Диего, где принял назначение одновременно на должность профессора химии (заслуженный) Калифорнийского университета и профессора химии и заведующего отделением химии в Исследовательском институте Скриппс (TSRI).
В 1996 году был назначен на должность профессора химической биологии в Институте химической биологии Скаггс при TSRI.

С 2005 по 2011 год руководил лабораторией химического синтеза в Институте химических и технических наук при  (Сингапур).

С 2013 года преподаёт в Университете Райса, профессор химии.

Автор 770 рецензированных публикаций, имеет 68 патентов.

Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская группа Николау активно работает в области органической химии, а именно занимается методологией разработки и полным синтезом. Учёный синтезировал такие химические соединения как таксол и ванкомицин.

Исследования группы Николау по таксолу, завершённые в 1994 году, практически одновременно с Робертом А. Холтоном, который выполнил аналогичную работу, привлекли внимание государственной прессы ввиду сложной структуры таксола и его мощной антираковой активности.

В разные годы Николау осуществил полные синтезы следующих соединений:

 Эндиандровые кислоты A–D (1982). Сообщается, что эндиандровая кислота C имеет более высокую антибиотическую активность, чем ампициллин;
 Амфотеронолид B и Амфотерицин B (1987);
 Калихеамицин γ1 (1992);
 Сиролимус (1993);
 Таксол (1994);
 Сарагосовая кислота A (1994);
 Бреветоксин B (1995);
 Ванкомицин (1998);
 Шишиимицин A (2015).

Награды и признание 
К. К. Николау получил множество наград и почётных званий, включая следующие:
 1983 — Стипендия Гуггенхайма
 1987  — Немецкая Humboldt Foundation US Senior Scientist Prize (Премия Гумбольдта)
 1993 — 
 1994 — Премия Янссена (Бельгия)
 1996 —  (Германия)
 1996 — Премия Лайнуса Полинга, Американское химическое общество, Орегонская, Портлендская и Пьюджетовская секции
 1996 — 
 1996 — , Американское химическое общество, Нью-Йоркская секция
 1996 —  в области химии натуральных продуктов от Американского химического общества (США)
 1998 — Премия Густава Джона Эсселена, Американское химическое общество, Северо-восточная секция
 1998 — Премия Ямада (Япония)
 1999 — Премия Аспирин (Испания)
 2000 —  (Швейцария)
 2000 — Max Tishler Prize Lecture (Гарвард)
 2001 — Лекции 3M
 2001 —  (Япония)
 2001 — Премия столетия
 2001 — 
 2002 — 
 2003 — Медиакомпания «Thomson Reuters» включила Николау в свой список наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии по химии
 2003 — Nobel Laureate Signature Award in Graduate Education (с Филом С. Бараном)
 2004 — Aristeio Bodossaki Prize, Греция
 2005 — Премия имени Артура Коупа, Американское химическое общество
 2008 — , Германия
 2011 — Медаль Бенджамина Франклина по химии (Институт Франклина, США) «за достижения в синтетической органической химии, в частности, за разработку методов получения сложных веществ, обнаруженных в природе, которые имеют потенциальное применение в области медицины»
 2016 — Премия Вольфа по химии
 2021 — Медаль Роберта Коха
 Эйнштейновский профессор Китайской АН
 Феллоу Американской академии искусств и наук
 Почётный фелло 
 Несколько почётных учёных степеней
Командор греческого ордена Почёта (1998).

Книги 
Кирьякос Николау является соавтором 3 популярных книг по  полному синтезу:

 Classics in Total Synthesis I, 1996
 Classics in Total Synthesis II, 2003
 Classics in Total Synthesis III, 2011

Кроме того, он является автором и соавтором нескольких других книг:

 Molecules That Changed the World, 2008
 Handbook of Combinatorial Chemistry: Drugs, Catalysts, Materials, 2002
 Selenium in Natural Products Synthesis, 1984

Примечания 

Химики-органики
Химики США
Химики Греции
Лауреаты премии Вольфа (химия)
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Леопольдины
Члены Афинской академии
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Доктора философии
Преподаватели Университета Райса
Эйнштейновские профессора Китайской АН
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Иммигрировавшие в США с Кипра
стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Артура Коупа
Лауреаты премии Эрнеста Гюнтера
Лауреаты премии «Пионер химии»